Павел Дымов (; ) — эстонский футболист, полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография 
Родился 31 декабря 1993 года в Таллине.

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в команде «Спартак» из таллинского района Мустйыэ, затем в команде «Штромми». На юношеском уровне также выступал за команды «Пуума», «Легион» и «Курессааре».

На взрослом уровне дебютировал в 2009 году в команде «Штромми» в четвёртом дивизионе. С 2010 года играл за «Легион» в первой и второй лигах, провёл более 100 матчей за команду.

В 2015 году перешёл в «Инфонет» (позднее команда переименована в «ФКИ Таллинн»). Дебютный матч в высшей лиге Эстонии сыграл 6 марта 2015 года против «Левадии», заменив на 76-й минуте Танела Мелтса. В первом сезоне не был основным игроком, сыграв только три матча, во всех из них выходил на замену в конце второго тайма. В 2016 году играл более часто, вышел на поле в 19 матчах, забил один гол и стал со своим клубом чемпионом Эстонии. В ноябре 2016 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

В 2018 году, после объединения «Инфонета» и «Левадии» оказался в объединённом клубе, но не закрепился в составе и провёл вторую половину сезона 2018 года на правах аренды в «Пайде ЛМ». В 2019 году перешёл в «Флору», где также не смог стать игроком основы. Осенью 2020 года играл на правах аренды за «Калев» (Таллин). В 2021 году перешёл в таллинский «Легион».

Карьера в сборной 
Сыграл два матча за юношескую сборную Эстонии и один — за олимпийскую.

В 2016 году вызывался в национальную сборную Эстонии. Дебютный матч сыграл 19 ноября 2016 года против сборной Сент-Киттс-и-Невиса. Всего на счету футболиста два матча за сборную.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2016, 2019
 Обладатель Кубка Эстонии: 2017
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2017

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн U21»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Пайде»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Легион»